Ел Релинчо има више значења:

 Ел Релинчо (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Релинчо (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Релинчо (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику